

Astronomia
Olivier  – cratere lunare

Onomastica
Olivier  – forma francese e olandese del nome proprio di persona italiano maschile Oliviero
Olivier  – cognome di origine nord europea.

Persone
Carlos Olivier  – attore e medico venezuelano
Charlotte Olivier  – medico svizzera
Eugène Olivier  – medico svizzero
Eugène Olivier  – schermidore francese
Ferdinand Johann von Olivier – pittore, litografo e incisore tedesco
Guillaume-Antoine Olivier  – naturalista francese (1756-1814)
Laurence Olivier  – attore cinematografico e teatrale britannico
Veronica Olivier  – attrice e personaggio televisivo italiana

Manga 

 Olivier Milla Armstrong, personaggio della serie Full Metal Alchimist

Altri progetti